Sputnik – (ros. Спутник – „towarzysz podróży”) – seria pierwszych radzieckich sztucznych satelitów Ziemi
 Sputnik 1 – pierwszy sztuczny satelita Ziemi
 Sputnik 2 – drugi z serii radzieckich satelitów Sputnik
 Sputnik 3 – trzeci radziecki statek kosmiczny
 Sputnik V – rosyjska szczepionka przeciw COVID-19
 Sputnik (radio) – rosyjska państwowa rozgłośnia radiowa, przygotowująca i nadająca programy dla zagranicy
 Sputnik (agencja informacyjna) – rosyjska agencja informacyjna o międzynarodowym zasięgu, sieć stacji radiowych oraz wielojęzyczny multimedialny portal informacyjny
 Sputnik (1912) – rosyjski okręt pomocniczy z okresu I wojny światowej
 Sputnik nad Polską – coroczny festiwal filmów rosyjskich organizowany od 2007 roku
 Sputnik (obwód murmański) – osiedle w Rosji, w obwodzie murmańskim, w rejonie pieczengskim, na Półwyspie Kolskim
 Sputnik Sweetheart (jap. スプートニクの恋人 Supūtoniku no koibito?) – powieść japońskiego pisarza Harukiego Murakamiego
 Sputnik Niżny Tagił – rosyjski klub hokejowy z siedzibą w Niżnym Tagile
 (16260) Sputnik – planetoida z pasa głównego asteroid